Antar steht für:
 Antar (Unternehmen), ein ehemaliger französischer Treibstoffhändler
Antar (Marke), eine französische Schmierstoffmarke
Antar (Rimski-Korsakow), Komposition von Nikolai Rimski-Korsakow

Personen:
 Antarah ibn Shaddad (525 – 608), ein vorislamischer arabischer Ritter und Poet
 Roda Antar (* 1980), ein libanesischer Fußballspieler